HMS Royal Oak (engl. für Königseiche) ist der Name folgender Schiffe der Royal Navy:

 Royal Oak (Schiff, 1664), 76-Kanonen-Schiff 2. Ranges, verbrannt 1667 beim Überfall im Medway
 Royal Oak (Schiff, 1674), 70-Kanonen-Schiff 3. Ranges, Abbruch 1764
 HMS Royal Oak (1769), 74-Kanonen-Schiff 3. Ranges, ab 1796 Gefängnisschiff, 1805 umbenannt in Assistance, Abbruch 1815
 HMS Royal Oak (1809), 74-Kanonen-Schiff 3. Ranges, ab 1825 Hafenschiff, Abbruch 1850
 HMS Royal Oak (1862), Panzerfregatte, Abbruch 1885
 HMS Royal Oak (1892), Linienschiff der Royal-Sovereign-Klasse, Abbruch 1914
 HMS Royal Oak (08), Schlachtschiff der Revenge-Klasse, erbaut 1914, versenkt 1939 in Scapa Flow

Schiffsname der Royal Navy